Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана в комедийном телесериале» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одному из номинированных на неё актёров за выдающееся исполнение роли второго плана в комедийном телесериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 11 февраля 1954 года на 6-ой церемонии награждения премией «Эмми» актёру Арту Карни за роль Эда Нортона в «Шоу Джеки Глисона». В период с 1954 по 1969 годы премия в данной категории не всегда разделялась по жанровому признаку, и зачастую на неё номинировались актёры как драматических, так и комедийных телесериалов. В 1960 году номинация была общей как для главных ролей, так и для ролей второго плана в телесериале, а в 1961 году на неё претендовали как актёры, так и актрисы. С 1970 года на премию стали номинироваться исключительно актёры комедийных телесериалов; однако помимо актёров второго плана в комедийном телесериале на неё иногда претендовали исполнители ролей второго плана в мини-сериале или фильме и исполнители гостевых ролей в комедийном телесериале (в расположенных ниже таблицах подобные номинанты отмечены специальными значками). За свою историю премия в данной категории сменила несколько наименований, пока в 1984 году на 36-ой церемонии награждения не получила свое современное название.

За все время существования премии её получили 37 актёров. Актёр Бретт Голдстейн — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль Роя Кента в сериале «Тед Лассо». Актёр Дон Ноттс завоевал большинство наград в категории «Лучший актёр второго плана в комедийном телесериале»; он является пятикратным обладателем премии. Актёр Дэвид Хайд Пирс одиннадцать раз номинировался на премию как лучший актёр второго плана в комедийном телесериале; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана в комедийном телесериале».

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в комедийном сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в комедии
 Премия «Спутник» за лучшую мужскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм

Примечания 

Актёр в комедийном телесериале2
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам